Шахворостівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Коростишівський район
 Шахворостівська сільська рада — Полтавська область, Миргородський район